

Geografia
Chor-Bakr – città dell'Uzbekistan

Persone
Abū Bakr (573-634) – califfo islamico
Abu Bakr ibn Umar (...-1088) – emiro berbero
Ahmed Hasan al-Bakr (1914-1982) – politico iracheno
Asma' bint Abi Bakr (592?-692) – compagna del profeta Maometto
Bakr Sidqi (1890-1937) – militare iracheno
Haydar Abu Bakr al-Attas (1939) – politico yemenita